Detta är en lista över sjöar i Alingsås kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Alingsås kommun.

Lista

Externa länkar

Alingsås kommun
 Lista